Le Sonnet 87 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : FArewell thou art too deare for my poſſeſſing,
And like enough thou knowſt thy eſtimate,
The Charter of thy worth giues thee releaſing:
My bonds in thee are all determinate.
For how do I hold thee but by thy granting,
And for that ritches where is my deſeruing?
The cauſe of this faire guift in me is wanting,
And ſo my pattent back againe is ſweruing.
Thy ſelfe thou gau'ſt,thy owne worth then not knowing,
Or mee to whom thou gau'ſt it,elſe miſtaking,
So thy great guift vpon miſpriſion growing,
Comes home againe,on better iudgement making.
   Thus haue I had thee as a dreame doth flatter,
   In ſleepe a King,but waking no ſuch matter.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

087